Советский () — село в Кадамжайском районе Баткенской области Киргизии.

География 
Расположено в предгорьях Алайского хребта.

История 
В 1952—2012 годах Советский имел статус посёлка городского типа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Баткенской области
Бывшие посёлки городского типа Киргизии